Sprinter est le nom donné :
 à l'athlète qui pratique la discipline du sprint ;
 au véhicule motorisé Mercedes-Benz Sprinter ;
 aux omnibus des Nederlandse Spoorwegen ;
 Sprinter, un film de 2018.